Bitwa pod Helgolandem (1849)
 Bitwa pod Helgolandem (1864)
 Bitwa koło Helgolandu (1914)
 Bitwa koło Helgolandu (1917)